Ljubizkoje () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 Ljubizkoje (Kurtschatow), Dorf im Rajon Kurtschatow, Oblast Kursk
 Ljubizkoje (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Ljubizkoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow